In 1997 werd het 83ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 26 januari tot 6 augustus. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

 (1): plus 1 bonuspunt omdat ze tweede waren in de eerste fase 
 (2): plus 2 bonuspunten omdat ze eerste waren in de eerste fase

Tweede toernooi

Eerste fase

 (−5): Portuguesa kreeg vijf strafpunten voor het opstellen van niet-speelgerechtigde spelers

Tweede fase

 (1): plus 1 bonuspunt omdat ze tweede waren in de eerste fase 
 (2): plus 2 bonuspunten omdat ze eerste waren in de eerste fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 1997